Le nom de Kraatz est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Curt Kraatz (1856-1925), auteur dramatique allemand.
 Ernst Gustav Kraatz (1831-1909), entomologiste allemand.
 Helmut Kraatz (1902-1983), médecin allemand.
 Victor Kraatz (1971-), patineur artistique canadien d'origine allemande.
 Walter Charles Kraatz (1893-1970), zoologiste américain.

Homonymie de patronyme